Pancoran kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Kecamatan Pancoran, distrikt, Jakarta, 
 Kelurahan Pancoran, administrativ by, Jakarta, 

Robotskapade Indonesienförgreningar